Итикон-ам-Зе () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Майлен. Население составляет 5561 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0159.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница